Stati Uniti d'America
Dry Creek – census-designated place della Census Area di Southeast Fairbanks, Alaska
Dry Creek – census-designated place della Contea di Cherokee, Oklahoma